Томас Бартолин (старший) (; 20 октября 1616, Копенгаген — 4 декабря 1680, Копенгаген) — датский ,  и . Известность к нему пришла после открытия лимфатической системы человека и успехов в теории замораживающей анестезии, он первым описал её с научной точки зрения.

Томас Бартолин родился в семье, известной выдающимися учёными, двенадцать его родственников были профессорами Университета Копенгагена. Три поколения семьи Бартолин внесли значительный вклад в анатомию и медицину в XVII и XVIII веках: отец Томаса, Каспар Бартолин (старший) (1585—1629), его брат Расмус Бартолин (1625—1698), и его сын Каспар Бартолин (младший) (1655—1738).

Вклад в медицинские исследования 
В декабре 1652 года Бартолин опубликовал первое полное описание лимфатической системы человека. Жан Пеке отметил наличие такой системы у животных в 1651 году, а открытие грудного канала (ductus thoracicus) и его перехода в вены сделало Жана первым человеком, описавшим правильный ток лимфатической жидкости в кровь. Почти сразу за публикациями Песке и Бартолина схожее исследование лимфатической системы человека было опубликовано Улофом Рудбеком в 1653 году. Хотя Рудбек и представил свои выводы при дворе королевы Швеции Кристины в апреле-мае 1652 года, ещё до Бартолина, он откладывал публикацию их до 1653 года (то есть они вышли уже после работ Бартолина). В результате разгорелся сильный спор по поводу первенства открытия.

22 глава публикации Томаса и Расмуса Бартолинов De nivis usu medico observationes variae содержит первое известное упоминание замораживающей анестезии — метода, изобретение которого Томас Бартолин приписывал итальянцу Марко Аурелио Северино из Неаполя. Согласно записям Бартолина, Северино первым показал использование замораживающих смесей снега и льда (1646), и Томас Бартолин изначально узнал о этой технике именно от него во время своего визита в Неаполь.

Синдром Бартолина-Патау, впервые описанный Томасом Бартолином, представляет собой врожденный синдром множественных аномалий, возникших из-за трисомии 13-й хромосомы.

Каспар Бартолин, отец Томаса, его брат Расмус и сын Каспар Бартолин-младший внесли вклад в ключевые методы современной медицины своими открытиями важнейших анатомических структур и явлений. Томас Бартолин-cтарший начал преподавание как профессор в университете Копенгагена в 1613 году, и, в течение последующих 125 лет, научные достижения представителей семьи Бартолинов, работавших на медицинском факультете Университете Копенгагена, получили международное признание и внесли вклад в репутацию университета.

Личная жизнь 
Томас Бартолин был вторым из шести сыновей Каспара Бартолина, врача из Мальмё в провинции Сконе, и его супруги Анны Финке. Каспар Бартолин (старший) опубликовал первую работу в области анатомии в 1611 году. Эта работа была впоследствии иллюстрирована и переиздана Томасом, став стандартным справочником по анатомии.

Бартолин посетил итальянского ботаника Петро Кастелли в Мессине в 1644 году. В 1663 году Бартолин купил Хагестедгард, сгоревший в 1670 году вместе с его библиотекой и множеством манускриптов. Кристиан V Датский назначил Бартолина придворным врачом со значительным жалованием и освободил его владения от уплаты налогов в качестве компенсации за потерю. В 1680 году здоровье Бартолина ухудшилось, имение было продано, и он вернулся в Копенгаген, где и скончался. Томас Бартолин был похоронен в церкви Vor Frue Kirke.

Большой проток подъязычной железы и бартолиновы железы названы в честь сына Томаса Бартолина, известного датского анатома Каспара Бартолина (младшего); Bartholinsgade, улица в Копенгагене, названа в честь их семьи. Неподалёку от неё находится Институт Бартолина (Bartholin Institutet).

Частичная библиография 

 Historiarum anatomicarum rariorum centuria I et II. Amsterdam: Apud Johannem Henrici, 1641. Second edition 1654. (Выборочные истории о необычных анатомических и клинических структурах, включая описания и иллюстрации аномальных и нормальных структур)
 De unicornu. Padua, 1645.
 De lacteis thoracis in homine brutisque nuperrime observatis. Hafniae (Copenhagen), M. Martzan, 1652. (Bartholin’s discovery of the thoracic duct).
 Vasa lymphatica nuper Hafniae in animalibus inventa et hepatis exsequiae. Hafniae (Copenhagen), Petrus Hakius, 1653.
 Vasa lymphatica in homine nuper inventa. Hafniae (Copenhagen), 1654.
 Historarium anatomicarum rariorum centuria I—VI. Copenhagen, 1654—1661.
 Anatomia. The Hague. Ex typographia Adriani Vlacq, 1655. * Dispensarium hafniense. Copenhagen, 1658.
 De nivis usu medico observationes variae. Accessit D. Erasmi Bartholini de figura nivis dissertatio. Co-authored with Rasmus Bartholin. Copenhagen: Typis Matthiase Godichii, sumptibus Petri Aubold, 1661. (Содержит первое известное упоминание охлаждающей анестезии)
 Cista medica hafniensis. Copenhagen, 1662.
 De pulmonum substantia et motu. Copenhagen, 1663.
 De insolitis partus humani viis. Copenhagen, 1664.
 De medicina danorum domestica. Copenhagen, 1666.
 De flammula cordis epistola. Copenhagen, 1667.
 Orationes et dissertationes omnino varii argumenti. Copenhagen, 1668.
 Carmina varii argumenti. Copenhagen, 1669.
 De medicis poetis dissertatio. Hafinae, apud D. Paulli, 1669.
 De bibliothecae incendio. Copenhagen, 1670.
 De morbis biblicis miscellanea medica. Francofurti, D. Paulli, 1672.
 Acta medica et philosophica. 1673—1680.

Примечания

Ссылки 
 View digitized titles by Thomas Bartholin in Botanicus.org
 Who Named It? Thomas Bartholin.

Томас-Ст.
Выпускники Базельского университета
Выпускники Падуанского университета